Zavelim (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje, BiH
 Zavelim (planina), planina u BiH, između Tomislavgrada i Imotskog